Merapi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Merapi, vulkan, 
 Kecamatan Merapi, distrikt, Sumatera Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar